Apport steht für:
 eine Bar- oder Sacheinlage in das Aktienkapital einer Aktiengesellschaft
 apport, Befehl für einen Hund, bei der Jagd entfernt liegendes Wild zum Jäger zu bringen, siehe Apportieren
 das Erscheinen von Gegenständen aus dem Nichts oder von einem anderen Ort, siehe Apport (Okkultismus)
 eine Freie Software für Programmfehlerberichterstattung, siehe Apport (Software)